Wiang Sa (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nan, Thailanda, cu o populație de 70.357 de locuitori și o suprafață de 1.894,893 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 tambon, care sunt subdivizate în 126 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nan